Indonesië
 Ngronggot (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Ngronggot (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java